Terrell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Terrell (Georgia)
 Terrell (Mississippi)
 Terrell (Missouri)
 Terrell (North Carolina)
 Terrell (Tennessee)
 Terrell (Texas)
 Terrell Crossroad, South Carolina
 Terrell Hills, Texas
 Terrell Store, Virginia
 Terrell Wells, Texas

Terrell oder Terell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Watkins Terrell (1827–1912), US-amerikanischer Politiker
 A. J. Terrell (* 1998), US-amerikanischer Footballspieler
 Ernie Terrell (1939–2014), US-amerikanischer Boxer
 Felisha Terrell (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 George B. Terrell (1862–1947), US-amerikanischer Politiker
 James C. Terrell (1806–1835), US-amerikanischer Politiker
 Jean Terrell (* 1944), US-amerikanische Soul-Sängerin
 John Terrell (* 1994), US-amerikanischer Paracycler
 Joseph M. Terrell (1861–1912), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mary Church Terrell (1863–1954), US-amerikanische Sozialreformerin und Bürgerrechtlerin
 Maverick Terell (1875–1943), US-amerikanischer Drehbuchautor 
 Pha Terrell (1910–1945), US-amerikanischer Jazz-Sänger
 Steven Terrell (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tammi Terrell (1945–1970), US-amerikanische Soul- und R&B-Sängerin
 Taryn Terrell (* 1985), US-amerikanische Wrestlerin und Model
 Thomas F. Terrell (1866–1939), US-amerikanischer Politiker
 Tyquan Terrell (* 1998), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 William Terrell (1788–1855), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Terrell County